Ранчо лос Росалес има више значења:

 Ранчо лос Росалес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Росалес (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лос Росалес, Дос Ерманос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику